Lezbos je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Sjeverni Egej.

Općine i zajednice 

Lezbos